Blast kan avse:

Blast – rest som uppstår vid hantering av sockerrör, rotfrukter eller potatis
 Blast (film) – en amerikansk film från 2004 i regi av Anthony Hickox
 Blast (mineralkristall) – en mineralkristall som växt inuti en bergart under metamorfos
Blast (musikalbum) – ett musikalbum av Holly Johnson
Blast (tidskrift) – en brittisk kulturtidskrift som gavs ut i två nummer 1914 och 1915
BLAST – algoritm som används inom bioinformatik

 BLAST – ett ballongburet teleskop för submillimeterljus, se Balloon-borne Large Aperture Submillimeter Telescope

 Blastceller – förstadier till blodceller

Se även
 Blaste
 Blaster